Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 1973 (The 1973 Men’s Hockey World Cup; Кубок мира по хоккею на траве среди мужчин 1973) — 2-й чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин. Проводился с 24 августа по 2 сентября 1973 на стадионе  в городе Амстелвен, Нидерланды.

Чемпионом стала сборная Нидерландов (впервые в своей истории), победившая в финале сборную Индии со счётом 4:2 по послематчевой серии пенальти (основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 2:2). Бронзовым призёром стала сборная ФРГ, победившая в матче за 3-е место сборную Пакистана со счётом 1:0.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 
 
  Проходят в полуфиналы

Группа B 
 
  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

Итоговая таблица

Награды

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 1974

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на официальном сайте Международной федерации хоккея на траве
 Статья о чемпионате на официальном сайте сборной Индии
 Страница о чемпионате на сайте the-sports.org
 Страница результатов чемпионата на сайте todor66.com

1973 (мужчины)
Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 1973
Спорт в Нидерландах в 1973 году
Хоккей на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Нидерландах
Август 1973 года
Сентябрь 1973 года